Чомлекчи може да се отнася за:
 Чомлекчи, на гръцки Лагина, село в дем Софлу, Република Гърция;
 Неманци, на гръцки Дипотамос, известно и с турското си име Чомлекчи, Чомлек, село в дем Кукуш (Килкис), Република Гърция;
 Чомлеккьой, село в Турция, Вилает Одрин